La Collada de l'Osca és una collada situada a 591,5 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el terme comunal de Sureda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

És al sud-est del Coll de l'Espinàs, en el Camí de la Muntanya, al sud-est del Pic del Castanyer i del Roc del Corb i al nord-oest del Roc de les Medes.

Bibliografia

Referències 

Colls de Sureda